Safir peut désigner :

 SAFIR ou Site atelier français pour l’innovation et la recherche pour la gestion des sols, un réseau mis en place par l'ADEME en France ;
 Safir, une fusée iranienne.
 Safir ou Saphir (en ), prénom arabe masculin qui signifie « médiateur, messager, ambassadeur, qui voyage beaucoup »

Voir aussi